Gashaka bezeichnet
 Gashaka (Nigeria), nigerianische Local Government Area

Gashaka ist der Familienname von
 Tharcisse Gashaka (* 1962), burundischer Leichtathlet